Dit is een overzicht van de 29 langste rivieren in Polen.

 
Polen
Rivieren